Casa natale di Martin Lutero, a Lutherstadt Eisleben
 Casa della morte di Martin Lutero, a Lutherstadt Eisleben
 Casa di Lutero, a Wittenberg